Německé příjmení Gröbner užívají nebo užívali:

 Marion Gröbner (* 1985), rakouská fotbalistka
 Peter Gröbner (1914–1972), německý právník, politik a člen bavorského senátu
 Successus Gröbner (?–1776), františkán a teolog působící v českých zemích
 Wilfried Gröbner (* 1949), německý fotbalista
 Wolfgang Gröbner (1899–1980), rakouský matematik

Související články 
 Groebner